Metoda SITA – metoda nauki, odmiana sugestopedii wykorzystująca właściwości stanu głębokiego odprężenia. Metoda ta łączy zapamiętywanie obcojęzycznych wyrazów i zwrotów w stanie relaksu z samodzielną, aktywną pracą.

Urządzenie SITA 
Urządzenie SITA pomaga osiągnąć i utrzymać stan relaksu podczas odsłuchiwania nagrań dźwiękowych. Przetwarza ono oddech na bodźce świetlne i dźwiękowe. Odbierając te impulsy, tj. docierające przez zamknięte powieki czerwone światło diod zapalających się i gasnących w rytm oddechu, oraz słysząc pulsujący w rytmie oddechu, tzw. dźwięk bio, podświadomie reguluje się i wyrównuje częstotliwość i głębokość oddechu. Następuje sprzężenie zwrotne między oddechem a wrażeniami wzrokowymi i słuchowymi, czyli tzw. „biofeedback”. Sprzyja to wchodzeniu w stan relaksu, w którym półkule mózgowe pracują synchronicznie.

Urządzenie pierwszej generacji – SITA Alfa zostało opracowane i opatentowane przez Karla-Heinza Gelsena na Uniwersytecie Bundeswehry w Hamburgu. Produkcja urządzenia została rozpoczęta w 1984 r. przy współpracy z zakładem Metza.
Stale prowadzone są działania mające na celu zastosowanie najnowszych technologii w produkowanych urządzeniach systemowych. Konstruktorem najnowszego urządzenia SITA, czwartej już generacji jest polski inżynier Roman Chmielewski.

Budowa kursów 
Na jeden poziom kursu składa się dwujęzyczny podręcznik, oraz nagrania. Każdy kurs podzielony jest na dziesięć odrębnych tematycznie lekcji, ułożonych w formie dialogu. Nagrania audio to dialogi czytane przez doświadczonych lektorów, uzupełnione tłumaczeniem na język polski. Tekst odczytywany jest w trzech tempach. Po dialogu jest krótki opis zagadnień gramatycznych występujących w lekcji, oraz ćwiczenie.
Autorami kursów są: Barbel Hildebrant-Dommel (j. angielski), Martina Schulz (j. niemiecki), Matthias Liss (j. francuski), dr Marisa Frangipane (j. włoski), Michael Dreke (j. hiszpański).

Schemat nauki 
Każdą lekcje przerabia się według określonego schematu:
 Inicjacja – etap zapoznania z tematyką lekcji.
 Zapamiętywanie –etap w stanie relaksu z wykorzystaniem urządzenia systemowego SITA.
 Aktywizacja – etap ćwiczeń.
 Powtórzenie – powtórzenie fazy Zapamiętywania z lekcji poprzedniej, tzn. po przerobieniu lekcji 2, powtarzamy Zapamiętywanie lekcji 1, po przerobieniu lekcji 3, powtarzamy Zapamiętywanie lekcji 2.
Tempo nauki można dostosowywać do indywidualnych potrzeb. Możliwe jest przerobienie kilku lekcji dziennie (np. 3 lekcje – 6,5 godziny dziennie) lub też, rozłożenie poszczególnych faz nauki w czasie (np. każdego dnia 1 faza, średnio 33 minuty nauki dziennie). Ważnym elementem poprzedzającym naukę materiału jest nauczenie się wchodzenia w stan relaksu – trwa to średnio ok. 1 godzinę przez 2 do 5 dni.

Badania 

Profesor Rainer Dieterich z wydziału psychologii Uniwersytetu Bundeswehry w Hamburgu poddał badaniom grupę osób narodowości niemieckiej w wieku od 20 do 68 lat i o różnym poziomie wykształcenia. Osoby te nie znały języka francuskiego. Kurs językowy zawierał 1708 słów i zwrotów, nauka trwała 7 dni po 6 godzin dziennie i została zakończona testem. Średni wynik testu wynosił 66,7%, co oznacza, że każdy z uczestników zapamiętał przeciętnie 1138 słów i zwrotów. Zbliżoną ilość słownictwa można opanować podczas rocznego kursu językowego prowadzonego metodą tradycyjną.

Prof. dr hab. Jan Tylka w 1994 roku przeprowadził badania mające na celu sprawdzenie skuteczności systemu, a w szczególności urządzeń SITA w medycynie. Badanie było przeprowadzone na grupie 90 osób.
Zdaniem profesora urządzenie może być wykorzystywane w działaniach pro zdrowotnych do:
 nauki relaksu u chorych z chorobami somatycznymi;
 wspomagania działań rehabilitacyjnych;
 w radzeniu sobie ze stresem;
 uczenia samokontroli i autoregulacji procesów wegetatywnych i reakcji emocjonalnych.

Profesor Jacek Fisiak od 1995 roku prowadził badania dotyczące nauki grupowej w dziesięciu ośrodkach na terenie Polski. Na podstawie testów przeprowadzonych w 1997 roku zaobserwowano, że stosując metodę SITA uczniowie byli w stanie opanować wybrany zakres materiału językowego w ciągu dwóch tygodni i zakończyć kurs z przeciętnym wynikiem: 85%. Stosując tradycyjną metodę nauki jesteśmy w stanie zapamiętać około 30% słownictwa z przyswajanego materiału.

Przypisy

Bibliografia 
 „Jak szybko nauczyć się języków obcych”; Martyna Jacenko; wydawnictwo Helion 2008
 „Nauka w stanie relaksu.”; Göttingen: Wydawnictwo Psychologii Stosowanej.
 „Wpływ metody relaksacyjnej „SITA” na rozwój myślenia intuicyjnego” Anna Czarnakowska praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Witolda Dobrołowica; Warszawa 2003; Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji Specjalność” Psychopedagogika kreatywności.
 Przyswajanie nowych informacji w sytuacji stresu przedegzaminacyjnego u studentów UKSW z wykorzystaniem systemu biologicznego sprzężenia zwrotnego; Agnieszka Beata Żukow; praca magisterska pod kierunkiem prof. dra hab. Jana Tylki; Warszawa 2001; Katedra Psychologii Klinicznej i Osobowości Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 http://businesstraveller.pl/wiadomosci/osiolkowi-w-zloby-dano

Linki zewnętrzne 
 e-sita.pl
 sita.pl

Uczenie się
Glottodydaktyka
Metody nauczania